Járóka Sándor (1922–1984), prímás, zenekarvezető
 Járóka Sándor (1954–2007), prímás, zenekarvezető, az előbbi fia